Alberto Cavallari (1927 - 1988), journaliste et écrivain italien ;
 Aristide Cavallari (1849 - 1914), cardinal italien ;
 Francesco Saverio Cavallari (1809-1896), architecte, archéologue et peintre italien ;
 Kristin Cavallari (1987-), actrice américaine ;
 Stefano Cavallari (1978 -), coureur cycliste italien.